Frans Tähkävuori (ur. 29 kwietnia 1992 w Paimio) – fiński skoczek narciarski. Dwukrotny uczestnik zimowej uniwersjady (2015 i 2017), brał też udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2009). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w lutym 2009 w Szczyrku, startując w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym zajął 34. pozycję, a w rywalizacji drużynowej Finowie uplasowali się na 6. miejscu.

W grudniu 2009 zadebiutował w zawodach FIS Cup, plasując się w Notodden na 47. i 46. pozycji. Przez ponad 3 lata nie występował w żadnych oficjalnych zawodach rangi FIS. Do rywalizacji powrócił w marcu 2013, zajmując w Oberstdorfie miejsca w czwartej i szóstej dziesiątce w zawodach FIS Cup. Pierwsze punkty w tym cyklu zdobył 1 sierpnia 2013, zajmując w Kuopio 24. pozycję.

20 grudnia 2013 w Lahti zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 62. pozycji. Pierwsze punkty w konkursach tej rangi zdobył w marcu 2016 w Czajkowskim, gdzie dwukrotnie zajął 28. miejsce. W listopadzie 2017 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, jednak w kwalifikacjach do zawodów w Ruce uplasował się na ostatniej lokacie i nie awansował do konkursu głównego. 24 listopada 2018 w Ruce po raz pierwszy wystąpił w głównej części zmagań tego cyklu. W rozgrywanym bez kwalifikacji konkursie zajął 64. lokatę, ostatnią spośród sklasyfikowanych zawodników.

Dwukrotnie startował na zimowej uniwersjadzie – w 2015 w Szczyrbskim Jeziorze był 28. indywidualnie i 5. w konkursie drużynowym, a dwa lata później w Ałmaty zajął 11. pozycję w rywalizacji indywidualnej (w 2017 był również zgłoszony do konkursu drużyn mieszanych, jednak nie stanął na starcie tych zmagań, a w rywalizacji tej w drużynie fińskiej samotnie wystartowała Susanna Forsström, która zajęła ostatnie, 10. miejsce). W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w styczniu 2020 w Zakopanem, gdzie w FIS Cupie zajął 40. i 39. miejsce.

W 2016 zdobył srebrny medal mistrzostw Finlandii na skoczni średniej. Trzykrotnie zdobywał letnie mistrzostwo kraju w konkursach drużynowych – po złote medale z pierwszym zespołem klubu Lahden Hiihtoseura sięgał w 2015, 2016 i 2017.

Jego starszy brat Riku również uprawia skoki narciarskie.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Tähkävuoriego na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Tähkävuoriego na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992